Глушки — название нескольких населённых пунктов:

Белоруссия 
 Глушки — деревня в Свислочском районе Гродненской области.

Россия 
 Глушки — хутор в Прохоровском районе Белгородской области.
 Глушки — деревня в Свечинском районе Кировской области.
 Глушки — деревня в Шабалинском районе Кировской области.

Украина 
 Глушки — село в Белоцерковском районе Киевской области.
 Глушки — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.